Шон Джо́нсон:
 Джонсон, Шон (род. 1992) — американская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр 2008 года.
 Джонсон, Шон (род. 1989) — американский футболист, вратарь.